В Москве с 1804 года существовало генерал-губернаторство, состоявшее только из одной Московской губернии (в отличие от других генерал-губернаторств, объединявших несколько губерний). Таким образом Москва и Московская губерния имели одновременно двух начальников — высшего (генерал-губернатора, называемого также военным губернатором) и низшего (губернатора, называемого также гражданским губернатором), полномочия их были разделены сложным образом.

В 1905 году (с 1 января) указом императора Николая II было учреждено Московское градоначальство (в значительной степени независимое от Московской губернии), и генерал-губернатор стал руководить московским гражданским губернатором (начальником Московской губернии) и московским градоначальником. В период между отставкой великого князя Сергея Александровича (1 января 1905 года) и назначением А. А. Козлова (14 апреля 1905 года), пришедшийся на развитие революции 1905 года, генерал-губернатора в Москве не было.

После 1917 года Москвой управляли председатели Исполкома Моссовета (перечислены ниже) и секретари Московского обкома партии (перечислены по ссылке отдельным списком), чья роль де-факто являлась решающей, что было закреплено в конституции 1977 года параграфом о руководящей роли партии (до 1990 года).

С 1991 года городом руководит мэр Москвы.

Список главноначальствующих Москвы с 1709 года по настоящее время

См. также 
 Городские головы Москвы
 Мэр Москвы

Литература 
 
 Васькин А. А. Московские градоначальники XIX века / Александр Васькин. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 294[10] с: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1395).

Примечания

Ссылки 
 .
 Главы городской администрации до 1917 года

 
Москва
Москва
Главы